Allobates — рід земноводних підродини Allobatinae родини Aromobatidae. Має 52 види.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 2 до 5 см. У значної кількості видів спостерігається статевий диморфізм: самиці більші за самців. За будовою схожі на представників роду Дереволаз. Відмінністю є відсутність піднебінної кістки, вкорочений четвертий палець, відсутність перетинки між першим і другим та між другим і третім пальцем.

Забарвлення темних кольорів з бічною смугою, яка проходить по діагоналі від паху до самих очей, на стегнах зі сторони клоаки є бліда пляма. Черево бліде.

Спосіб життя 
Полюбляють тропічні ліси. Більшу частину життя проводять на деревах. Живляться комахами та дрібними членистоногими.

Це яйцекладні амфібії.

Розповсюдження 
Мешкають у басейні річки Амазонки: у Колумбія, Венесуелі, Гаяні, Гвіані, Суринамі, Еквадорі, Перу, Бразилії, Болівії.

Види 
 Allobates alessandroi (Grant & Rodriguez, 2001)
 Allobates algorei Barrio-Amorós & Santos, 2009
 Allobates bromelicola (Test, 1956)
 Allobates brunneus (Cope, 1887)
 Allobates caeruleodactylus (Lima & Caldwell, 2001)
 Allobates caribe (Barrio-Amorós, Rivas-Fuenmayor & Kaiser, 2006)
 Allobates cepedai (Morales, 2002)
 Allobates chalcopis (Kaiser, Coloma & Gray, 1994)
 Allobates conspicuus (Morales, 2002)
 Allobates crombiei (Morales, 2002)
 Allobates femoralis (Boulenger, 1884)
 Allobates fratisenescus (Morales, 2002)
 Allobates fuscellus (Morales, 2002)
 Allobates gasconi (Morales, 2002)
 Allobates goianus (Bokermann, 1975)
 Allobates granti (Kok, MacCulloch, Gaucher, Poelman, Bourne, Lathrop & Lenglet, 2006)
 Allobates grillicantus  Moraes & Lima, 2021
 Allobates hodli Simões, Lima & Farias, 2010
 Allobates humilis (Rivero, 1980)
 Allobates ignotus Anganoy-Criollo, 2012
 Allobates insperatus (Morales, 2002)
 Allobates juanii (Morales, 1994)
 Allobates kamilae Ferrão​, Hanken & Lima, 2022
 Allobates kingsburyi (Boulenger, 1918)
 Allobates mandelorum (Schmidt, 1932)
 Allobates marchesianus (Melin, 1941)
 Allobates masniger (Morales, 2002)
 Allobates mcdiarmidi (Reynolds & Foster, 1992)
 Allobates melanolaemus (Grant & Rodriguez, 2001)
 Allobates myersi (Pyburn, 1981)
 Allobates nidicola (Caldwell & Lima, 2003)
 Allobates niputidea Grant, Acosta-Galvis & Rada, 2007
 Allobates olfersioides (Lutz, 1925)
 Allobates ornatus (Morales, 2002)
 Allobates pacaas Melo-Sampaio, Prates, Peloso, Recoder, Dal Vechio, et al., 2020. 
 Allobates paleci Silva,  Marques, Folly & Santana, 2022
 Allobates paleovarzensis Lima, Caldwell, Biavati & Montanarin, 2010
 Allobates picachos (Ardila-Robayo, Acosta-Galvis & Coloma, 2000)
 Allobates pittieri (La Marca, Manzanilla & Mijares-Urrutia, 2004)
 Allobates ranoides (Boulenger, 1918)
 Allobates sanmartini (Rivero, Langone & Prigioni, 1986)
 Allobates sieggreenae  Gagliardi-Urrutia, Castroviejo-Fisher, Rojas-Runjaic, Jaramillo, Solís & Simões, 2021. 
 Allobates spumaponens Kok & Ernst, 2007
 Allobates subfolionidificans (Lima, Sanchez & Souza, 2007)
 Allobates sumtuosus (Morales, 2002)
 Allobates talamancae (Cope, 1875)
 Allobates trilineatus (Boulenger, 1884)
 Allobates undulatus (Myers & Donnelly, 2001)
 Allobates vanzolinius (Morales, 2002)
 Allobates velocicantus Souza, Ferrão, Hanken & Lima, 2020
 Allobates wayuu (Acosta-Galvis, Cuentas & Coloma, 1999)
 Allobates zaparo (Silverstone, 1976)

Джерела 
 T. Grant, D.R. Frost, J.P. Caldwell, R. Gagliardo, C.F.B. Haddad, P.J.R. Kok, D.B. Means, B.P. Noonan, W.E Schargel, W.C. Wheeler (2006): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives (Amphibia: Athesphatanura: Dendrobatidae). In: Bulletin of the American Museum of Natural History. 299, 2006.

Земноводні Південної Америки
Aromobatidae
Роди земноводних